Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1984 de l’US Open de tennis qui est disputé du 27 août au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Manuela Maleeva et Tom Gullikson battent Elizabeth Sayers et John Fitzgerald en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1984
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Tennis aux États-Unis en 1984
Tennis en août 1984
Tennis en septembre 1984